Miejscowości w USA:
 Ball – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Rapides
Gminy w USA:
 Ball (ang. Ball Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Benton
 Ball (ang. Ball Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
w Wielkiej Brytanii:
 Ball – miejscowość w Kornwalii (Anglia)
Osoby:
 Alan Ball – amerykański scenarzysta i reżyser, laureat Oscara
 Alan Ball – angielski piłkarz
 Albert Ball – brytyjski as myśliwski I wojny światowej
 Alexander Ball – brytyjski admirał
 Alice Ball – amerykańska chemiczka
 Ashleigh Ball – kanadyjska aktorka
 Bobby Ball – amerykański kierowca wyścigowy
 Carleton Roy Ball – amerykański botanik
 Dominic Ball – angielski piłkarz
 Ernie Ball – amerykański muzyk
 Errie Ball – amerykański golfista
 Gieorgij Ball – radziecki i rosyjski pisarz
 Greg Ball – australijski niepełnosprawny kolarz
 Hugo Ball – niemiecki pisarz
 James Ball – kanadyjski lekkoatleta, medalista olimpijski
 Joe Ball – amerykański seryjny morderca
 John Ball – angielski powstaniec
 John Ball – irlandzki polityk
 Kenny Ball – brytyjski muzyk
 LaMelo Ball − amerykański koszykarz
 LaVar Ball – amerykański celebryta i biznesmen
 Leo Anton Karl de Ball – niemiecki astronom
 Lloy Ball – amerykański siatkarz
 Lonzo Ball – amerykański koszykarz
 Lucille Ball – amerykańska aktorka
 Marcia Ball – amerykańska wokalistka i pianistka bluesowa
 Margaret Ball – amerykańska pisarka
 Michael Ball – angielski piłkarz
 Michael Ball – brytyjski aktor musicalowy
 Montee Ball – amerykański zawodnik futbolu amerykańskiego
 Mottrom Dulany Ball – amerykański wojskowy
 Philip Ball – brytyjski fizyk
 Valentine Ball – irlandzki geolog